Азатлик — громадська організація кримських татар
 Азатлик — село, Тюлькубаський район, Південно-Казахстанська область, Казахстан